Convent de Santa Teresa (Lleida), al Segrià
 Convent de Santa Teresa (Vic), a Osona
 Convent de Santa Teresa de Palma, a Palma